Лушань () — горный комплекс и национальный парк Китая площадью ок. 300  км² в провинции Цзянси к югу от Цзюцзяна, рядом с озером Поянху. Объект мирового культурного наследия ЮНЕСКО с 1996 г.

Под влиянием множества легенд Лушань был известен под различными именами, как, например, Куаншань — в честь легендарного аскета Куан Су.

Культурное наследие 
Национальный парк Лушань был включен в список всемирного наследия в 1996 году. Гора Лушань в провинции Цзянси является ярким примером развитости китайской цивилизации. Здесь расположено несколько буддийских и даосских храмов, а также неоконфуцианская школа Чжу Си (). Всё это здесь уникальным способом сочетается с природной красотой, формируя высокую эстетическую ценность. Таким образом, китайский национальный дух и культурная жизнь имеют тесный контакт с культурным ландшафтом.

География и природа 
Лушань насчитывает более сотни горных вершин, среди них Шансофэн, Ханьполин, Шуанцзяньфэн, а самая высокая Даханьянфэн (1474 м). Множество водопадов, таких как Кайсянь, Саньдецюань, Шимэньцзянь. Климат среднегорный, с очень тёплым летом (средняя температура июля 25,8 °C) и очень мягкой зимой (средняя температура января 7,3 °C); осадков 1050 мм в год.

История и культура 
В первой китайской исторической летописи Шицзи горы уже упоминаются под своим названием. Считались обителью небожителей. Лушань посвящены тысячи стихов и поэм. Поэт Ли Бо, например, писал такие строки:

Смотрю на пик Пяти Стариков,
На Лушань, на юго-восток.

Он поднимается в небеса,
Как золотой цветок.

С него я видел бы все кругом
И всем любоваться мог…

Вот тут бы жить и окончить мне
Последнюю из дорог.

За сизой дымкою вдали
Горит закат,

Гляжу на горные хребты,
На водопад.

Летит он с облачных высот
Сквозь горный лес—

И кажется, то Млечный Путь
Упал с небес.

Достопримечательности 
Основными достопримечательностями парка являются хижины отшельников, здание 8-го пленума ЦК в 1959 году (), цветочные дорожки (), буддийский храм Чжушань (), долина, святая пещера, горные ручьи, водопады, леса, озера, источники, горные вершины, музеи, ботанический сад.

В парке также расположены следующие объекты:

 Буддийский храм Дунлиньсы () был построен в 386 году в честь проживавшего здесь монаха Хуэйюань, основавшего школу буддизма Чистой Земли.
 Руины даосского монастыря Цзяньцзигуань, основанного в 461 году Лу Сюцзином.
 Неоконфуцианская школа Байлудун («Пещера белого оленя»), основанная Чжу Си под пиком Улаофэн («Пять стариков») превратила Лушань в центр учёности средневекового Китая.
 Холм Гулин («Холм быка») и прилегающая долина с конца XIX века стали местом иностранных резиденций. Здесь сохранились архитектурные образцы десятков стран и храмы основных мировых религий.

Примечания

Литература

Ссылки 

 http://wholechina.ru/Worldheritade/Worldheritade15.htm
 
 http://www.epochtimes.com.ua/ru/articles/view/4/6586.html
 q:Ли Бо
 Legends about the origin of the name of Mt. Lushan

Горы Китая
Священные горы
Всемирное наследие в Китае
Национальные парки Китая
Цзянси